Кэм Дженссен (; 15 апреля 1984, Сент-Луис, Миссури) — американский хоккеист, крайний нападающий английского клуба «Ноттингем Пантерс».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2001-02  Windsor Spitfires           OHL    64    5   17   22  268  10   0   0   0  13
2002-03  Windsor Spitfires           OHL    50    1   12   13  211   7   0   1   1  22
2003-04  Windsor Spitfires           OHL    35    4    9   13  144  --  --  --  --  --
2003-04  Guelph Storm                OHL    29    7    4   11  125  22   3   3   6  49
2004-05  Albany River Rats           AHL    70    1    3    4  337  --  --  --  --  --
2005-06  Albany River Rats           AHL    26    1    3    4  117  --  --  --  --  --
2005-06  New Jersey Devils           NHL    47    0    0    0   91   9   0   0   0  26
2006-07  New Jersey Devils           NHL    48    1    0    1  114  --  --  --  --  --
2006-07  Lowell Devils               AHL     9    0    1    1   29  --  --  --  --  --
2007-08  Lowell Devils               AHL     3    0    0    0    4  --  --  --  --  --
2007-08  St. Louis Blues             NHL    12    0    1    1   18  --  --  --  --  --
2008-09  St. Louis Blues             NHL    56    1    3    4  131   1   0   0   0   0
2009-10  St. Louis Blues             NHL    43    0    0    0  190  --  --  --  --  --
2010-11  St. Louis Blues             NHL    54    1    3    4  131  --  --  --  --  --
2011-12  New Jersey Devils           NHL    48    0    1    1   75  --  --  --  --  --
2012-13  New Jersey Devils           NHL     4    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2012-13  Albany Devils               AHL    36    1    4    5   65  --  --  --  --  --
2013-14  New Jersey Devils           NHL    24    3    0    3   22  --  --  --  --  --
2013-14  Albany Devils               AHL    27    0    3    3   24  --  --  --  --  --
2014-15  Albany Devils               AHL    34    1    1    2   81  --  --  --  --  --
2015-16  Nottingham Panthers         EIHL   21    2    3    5   31
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        336    6    8   14  774  10   0   0   0  26

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»